Francisco António Pereira da Costa, lente de geologia e mineralogia na Escola Politécnica de Lisboa
 Francisco Augusto Pereira da Costa, advogado, jornalista, historiador e político brasileiro
 João Acácio Pereira da Costa, criminoso brasileiro, o bandido da luz vermelha
 José Pereira da Costa (historiador), historiador português
 José Pereira da Costa (político), político e militar brasileiro

Desambiguações de antropônimos